Андреа Пирло () е бивш италиански футболист, полузащитник и настоящ треньор на турския футболен клуб Карагюмрюк. Роден е на 19 май 1979 г. в град Флеро, Италия. Професионалната му кариера започва през 1994 г. в италианския Бреша. През 1998 г. е купен от Интер, но не успява да се утвърди като титуляр в първия си сезон и е преотстъпен през следващите два сезона на Реджина и бившия си клуб Бреша. През 2001 г. Пирло преминава в Милан, където бързо успява да се отвърди в титулярния състав, въпреки конкуренцията на звезди като Ривалдо и Руи Коща. При росонерите Андреа добива широка популярност, превръщайки се в един от най-добрите плеймейкъри в света. С миланския гранд под ръководството на Карло Анчелоти Пирло печели всички трофеи на клубно ниво, най-значимите от които са двете победи в Шампионската лига през 2003 г. и 2007 г. и титлите в Серия А през 2004 и 2011 г. През лятото на 2011 г. Пирло преминава като свободен агент от Милан в Ювентус, където отново играе ключова роля като плеймейкър на отбора. През 2015 г. се присъединява към Ню Йорк Сити, където изиграва последните си три сезона като професионален футболист.

Пирло дебютира за националния отбор на Италия през 2002 г. През 2006 г. става световен шампион, допринасяйки много за успеха на скуадра адзура. Избран е за третия най-добър футболист на Световното първенство през 2006 г. Пирло е взел участие на три световни и три европейски първенства и има записани 116 мача като национал, в които е вкарал 13 гола.

Пирло е майстор на пасовете и изпълненията на преки свободни удари. В клубния и в националния отбор играе с номер 21. Псевдонимът на Пирло е „архитекта“, заради усещатенето му към изграждане на атаките с великолепните си извеждащи подавания. Считан е за един от най-добрите плеймейкъри на своето поколение.

Статистика

Клубна кариера 

1Европейските турнири включват Шампионска лига и Купа на УЕФА
2Други турнири включват Суперкупа на Италия, Суперкупа на Европа, Междуконтинентална купа, Световно клубно първенство и плейофи в MLS

Национален отбор

Успехи

Бреша 
  Серия Б – 1 (1997)

Милан 
  Шампионска лига – 2 (2003, 2007) 

  Суперкупа на Европа – 2 (2003, 2007) 

 Световно клубно първенство – 1 (2007) 

  Серия А – 2 (2004, 2011) 

  Купа на Италия – 1 (2003) 

  Суперкупа на Италия – 2 (2004, 2011)

Ювентус 
  Серия А – 4 (2012, 2013, 2014, 2015) 

  Купа на Италия – 1 (2015)

  Суперкупа на Италия – 2 (2012, 2013)

Национален отбор 
  Световно първенство – 1 (2006) 

  Европейско първенство – сребро (2012)

  Купа на Конфедерациите – бронз (2013)

 Европейско първенство за младежи – 1 (2000)

Индивидуални 
 Най-добър футболист на Европейското първенство за младежи – 1 (2000)
 Голмайстор на Европейското първенство за младежи – 1 (2000)
 Идеален отбор на Световното първенство – 1 (2006)
 Идеален отбор на Европейското първенство – 1 (2012)
 Играч на мача на Финала на Световното първенство – 1 (2006)
 Футболист на годината в Серия А – (2012, 2013)

Ордени 
  Носител на Орден за заслуги към Италианската Република четвърта степен (офицер): 2006
  Носител на Орден за заслуги към Италианската Република пета степен (рицар): 2004

Източници 
 Пирло играч на Серия А  – Winner.bg

Италиански футболисти
Футболисти на Интер Милано
Футболисти на Милан
Футболисти на Ювентус